

Patronyme 

 Elsie Reford, (1872-1967), (femme politique canadienne) 
 Robert Wilson Reford, (1867-1951), (photographe canadien)

Homonymie
Homonymie de patronyme